Iliomar steht für:

 Iliomar, ein Ort in Osttimor
 Iliomar I, ein Suco in Osttimor
 Iliomar II, ein Suco in Osttimor
 Iliomar (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor